Neohahnia är ett släkte av spindlar. Neohahnia ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Panflöjtsspindlar
Neohahnia